Il Pool A della zona Euro-Africana Gruppo III nella Fed Cup 2011 è uno dei 2 gironi in cui è suddiviso il Gruppo III della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool B)

Sudafrica vs. Algeria

Lituania vs. Montenegro

Sudafrica vs. Lituania

Algeria vs. Montenegro

Sudafrica vs. Montenegro

Algeria vs. Lituania

Verdetti
Sudafrica e Montenegro ammesse agli spareggi per la promozione al gruppo II contro le vincenti del Pool B (Egitto e Tunisia).

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2011